

Нова Жизнь — селище, Кадошкінський район, Мордовія
 Нова Жизнь — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Нова Жизнь — село, Солонешенський район, Алтайський край